Константин Илиев може да се отнася за:
 Константин Илиев, драматург и преводач
 Константин Илиев, композитор и диригент